Geronimo Bruni  est un peintre et un graveur italien de l'école napolitaine du , connu pour des scènes de bataille.

Biographie 
Il a été actif à Naples entre les années 1660 et 1670 après avoir été l'élève de Jacques Courtois.

Annexes

Bibliographie 
 Michael Bryan, Edmund chez Robert Graves, Dictionnaire des peintres et des graveurs, des notices biographiques et critiques (Volume I : AK). York St. # 4, Covent Garden, Londres, original * Bibliothèque de Fogg, numérisée de Mai 18, 2007 : George Bell and Sons, page 191. (1886).

Liens externes 
 

Naissance en Italie
Peintre italien du XVIIe siècle
Peintre d'histoire
Peintre de bataille
Peintre de l'école napolitaine
Graveur italien du XVIIe siècle
Date de naissance non renseignée (XVIIe siècle)
Date de décès non renseignée (XVIIe siècle)